Rudolf Wachter ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Wachter (Bildhauer) (1923–2011), deutscher Bildhauer
 Rudolf Wachter (Philologe) (* 1954), Schweizer Klassischer Philologe